Charles Correll ist der Name folgender Personen:

* Charles Correll (Komödiant) (1890–1972), US-amerikanischer Komödiant
 Charles Correll (Regisseur) (1944–2004), US-amerikanischer Kameramann und Filmregisseur